Тведестранн () — коммуна в губернии Эуст-Агдер в Норвегии. Административный центр коммуны — город Тведестранн. Официальный язык коммуны — букмол. Население коммуны на 2007 год составляло 5874 чел. Площадь коммуны Тведестранн — 217,81 км², код-идентификатор — 0914.

История населения коммуны 
Население коммуны за последние 60 лет.

См. также 
 Коммуны Норвегии

Примечания

Ссылки 
 
 Статистика коммуны из бюро статистики Норвегии

Тведестранн
Города Норвегии